Urban je lahko:
 Urban (ime), moško osebno ime
 Urban (priimek), priimek 
 Sveti Urban, ime več svetnikov
 Sveti Urban (hrib), hrib pri Mariboru
 partizansko ime Marijana Dermastie